Аристакес:

 Аристакес I — 2-й армянский католикос, младший сын Св. Григора Просветителя
 Аристакес Грич — армянский лингвист XII века
 Аристакес Ластивертци — крупнейший армянский историк XI века